Carnivore steht für:

 Carnivore, Überwachungssystem
 Carnivore (Band), US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Carnivore (Carnivore-Album), Musikalbum der Band Carnivore
 Carnivore (Body-Count-Album), Musikalbum der Band Body Count
Darüber hinaus bezeichnet es einer Mode-Diät, siehe

 Carnivore-Diät

Siehe auch:

 Karnivoren